George Stone (1708–1764) – irlandzki duchowny, arcybiskup
 George E. Stone (1903–1967) – amerykański aktor
 George Stone (1946–1993) – amerykański koszykarz